Municipalità distrettuale di Muskoka – municipalità del Canada
 Muskoka (fiume) – fiume del Canada